Bukowina peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bukowina, un village du powiat de Wrocław 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Bukowina, un village du powiat de Jarosław
 Bukowina, un village du powiat de Nisko

dans la voïvodie de Lublin
 Bukowina, un village du powiat de Biłgoraj
 Bukowina, un village du powiat de Tomaszów Lubelski

dans la voïvodie de Lubusz
 Bukowina, un village du powiat de Żary

dans la voïvodie de Łódź
 Bukowina, un village du powiat de Piotrków
 Bukowina, un village du powiat de Sieradz

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Bukowina, un village du powiat de Gorlice

dans la voïvodie de Poméranie
 Bukowina, un village

Voir aussi